Esther García puede aludir a:

Esther García Llovet, escritora española.
Esther García Rodríguez, productora cinematográfica española.